Sełce – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Sełce – wieś w Bułgarii, w obwodzie Łowecz
 Sełce – wieś w Bułgarii, w obwodzie Stara Zagora
 Sełce – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Kruszewo
 Sełce – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Mawrowo-Rostusza
 Sełce – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Prilep
 Sełce – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Sztip
 Sełce – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Tetowo